Sydenham (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Lewisham
 Sydenham (Oxfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Oxfordshire